Draga est un toponyme qui peut désigner :
 Draga, une localité de Croatie située dans la municipalité de Velika, comitat de Požega-Slavonie ;
 Draga, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.
 Draga Mašin
 Mošćenička Draga
 Grabova Draga